De Grote Raad van Bern (Duits: Grosse Rat, Frans: Grand Conseil) is het kantonsparlement van het kanton Bern. De Grote Raad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 160 leden die via algemeen kiesrecht worden gekozen voor de duur van vier jaar. Het Franstalige deel van het kanton, de Jura Bernois, heeft recht op 12 zetels. De Franstalige bevolking van de tweetalige stad Biel/Bienne heeft recht op 3 zetels.

Samenstelling 
De samenstelling van de Grote Raad na de verkiezingen van 2002, 2006, 2010 en 2014 ziet er als volgt uit:

Leden 
Onder meer volgende personen zetelden in de Grote Raad van Bern:
 Robert Bratschi (1932-1952)
 Hans Düby (1946-1954)
 Ami Girard (1859-1869)
 Adolphe Graedel (1946-1952)
 Konrad Ilg (1918-1946)
 Regula Rytz (1994-2005)
 Karl Stämpfli (1884-1893)
 Hans Stöckli (2002-2004)

Zie ook 
 Regeringsraad van Bern
 Raad van Jura Bernois
 Kantonsparlement
 Grote Raad (Zwitserland)

Externe links 
 Website van de Grote Raad
 Website van de Grote Raad
 Website verkiezingen 2002
 Website verkiezingen 2006

Bern (kanton)
Bern